Giuseppe Robecchi (1805-1874), senatore del Regno d'Italia (VIII legislatura)
 Giuseppe Robecchi (1825-1898), senatore del Regno d'Italia (XV legislatura)